Le libertarianisme conservateur est un courant idéologique et politique principalement présent aux États-Unis.

Il combine un libertarianisme de droite aux valeurs conservatrices. Il donne la primauté à la liberté sous toutes ses formes, en promouvant la liberté d'expression, la liberté de choix et un capitalisme basé sur le libre-marché (voir même l’anarcho-capitalisme). Dérégulé, les libertaires étant contre le principe d'un État fort pour, selon ses promoteurs, atteindre des buts socialement et culturellement conservateurs, tout en rejetant l'ingénierie sociale libérale et toutes les formes d'« État-providence ».

Frank Meyer, l'un des principaux contributeurs de la revue bimensuelle américaine Revue nationale, a appelé cette combinaison « fusionisme ». 

Pour se diffuser ce courant s'est notamment appuyé sur le Cato Institute, le Heartland Institute, divers autres thing-tanks ou groupes politiques (Tea Party) et sur 3 magazines d'obédience libertarienne :
 Libertarian Review (initialement destiné à passer en revue des auteurs et textes d'intérêt pour les libertariens) ;
 Inquiry (magazine) (plutôt destiné à l'aile droite du libertarianisme) ;
 Reason (magazine) (plutôt destiné à l'aile droite du libertarianisme).

Notes et références

Articles connexes 
 Tea Party (mouvement politique)

Liens externes 
 Du conservatisme et du libertarianisme - Hans-Hermann Hoppe

Courant du libertarianisme
Conservatisme